Puchar Konfederacji w piłce nożnej 2017 rozgrywany był w dniach 17 czerwca – 2 lipca 2017 w Rosji. Turniej był próbą generalną przed odbywającymi się w tym kraju w 2018 roku Mistrzostwami Świata. Mecz otwarcia oraz finał odbyły się w Petersburgu. Ponadto mecze turniejowe odbywały się w Moskwie, Kazaniu i Soczi.  Puchar Konfederacji w Rosji był ostatnim turniejem w historii tych rozgrywek.

Uczestnicy 
  – gospodarz
  – Mistrz Świata 2014
  – Mistrz Azji (zwycięzca Pucharu Azji 2015)
  – Mistrz Ameryki Południowej (zwycięzca Copa América 2015 i 2016)
  – Mistrz Ameryki Północnej (zwycięzca meczu barażowego pomiędzy triumfatorami Złotego Pucharu CONCACAF 2013 i 2015)
  – Mistrz Europy (zwycięzca Mistrzostw Europy 2016)
  – Mistrz Oceanii (zwycięzca Pucharu Narodów Oceanii 2016)
  – Mistrz Afryki (zwycięzca Pucharu Narodów Afryki 2017)

Stadiony 
4 miasta, w których odbyły się mecze Pucharu Konfederacji w 2017 roku, gościły również mecze Mistrzostw Świata w 2018 roku.

Sędziowie 
Trójki sędziowskie zostały przedstawione przez FIFA 27 kwietnia 2017 r.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza Pucharowa 
 Drabinka

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
ZDOBYWCA PUCHARU KONFEDERACJI 2017

NIEMCY PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody 

Źródło: FIFA

Strzelcy 
 3 gole
  Leon Goretzka
  Lars Stindl
  Timo Werner

 2 gole
  Cristiano Ronaldo

 1 gol

Gole samobójcze
  Michael Boxall (dla )
  Luís Neto (dla )

Kartki

Przypisy

Bibliografia 
 

2017 w piłce nożnej
2017 w Rosji
Puchar Konfederacji
Piłka nożna w Rosji
Zawody sportowe w Kazaniu
Zawody sportowe w Petersburgu
Zawody sportowe w Soczi